Kotowski (forma żeńska: Kotowska, liczba mnoga: Kotowscy), nazwisko pochodzenia polskiego. Noszące przez herbownych szlachty herbów Trzaska, Pomian i Puchała. Nosi je około 3 700 osób w Polsce.

Znane osoby noszące nazwisko Kotowski 
 Adam Kotowski (1626–1693), polski stolnik króla Jana Sobieskiego
 Albert Stefan Kotowski (ur. 1949), polski historyk
 Alfons Kotowski (1899–1944), polski major i dowódca Armii Krajowej
 Alicja Jadwiga Kotowska (1899–1939), polska siostra zakonna i zmartwychwstanka
 Bolesław Kotowski (ur. 1908), polski polityk i działacz państwowy na uchodźstwie
 Damazy Kotowski (1861–1943), polski artysta i malarz
 Dan Kotowski (ur. 1967), amerykański senator stanu Illinois
 Edward Kotowski (ur. 1941), polski rezydent wywiadu PRL w Watykanie pod tzw. dyplomatycznym przykryciem
 Elke-Vera Kotowski (ur. 1961), niemiecka pisarka
 Eugeniusz Kotowski (1922–1992), polski reżyser filmów animowanych
 Feliks Kotowski (1895-1929), polski ogrodnik, profesor
 Georg Kotowski (1920–1999), niemiecki polityk i były poseł Bundestagu
 Grigorij Iwanowicz Kotowski (1881–1925), mołdawski generał Armii Czerwonej
 Henry Kotowski (ur. 1944), niemiecki muzyk i kompozytor
 Janusz Kotowski (ur. 1966), polski samorządowiec i prezydent Ostrołęki
 Jerzy Kotowski (1925–1979), polski operator i reżyser filmów animowanych
 Katarzyna Kotowska (ur. 1957), polska ilustratorka i powieściopisarka
 Konrad Kotowski (1940–2008), niemiecki operator filmowy
 Konstanty Kotowski (ok. 1610-1665), marszałek mozyrski, pułkownik wojska litewskiego, wicemarszałek Związku Braterskiego
 Krzysztof Kotowski (ur. 1966), polski pisarz
 Ludwik Kotowski (ur. 1911), polski porucznik powstańczego oddziału specjalnego w czasie II wojny światowej
 Monika Kotowska (ur. 1942), polska pisarka i scenarzystka filmowa
 Paweł Kotowski (1777–1849), polski pijar, pedagog i historyk
 Włodzimierz Kotowski (ur. 1928), polski naukowiec i pionier strategicznych budów przemysłu chemicznego w Polsce
Wojciech Kotowski (ur. 1950), biegły, ekspert z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Zobacz też 
 Pałac Kotowskich, warszawski pałac barokowy z XVII wieku
 Rejon Kotowski, jednostka administracyjna na Ukrainie
 Kotowskie, wieś w województwie wielkopolskim
 Kotowsk, miasto w Rosji

Polskie nazwiska